Het ATP-toernooi van Chennai 2008 werd van 31 december 2007 tot en met 6 januari 2008 gespeeld in het Indiase Chennai. Het toernooi werd gespeeld op verschillende hardcourtbanen in de openlucht.

De titelverdediger was de Belg Xavier Malisse. De Belg kwam niet verder dan de kwartfinale.

De finale werd uiteindelijk gewonnen door de Rus Michail Joezjny.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Verslag

Halve finale 
De als eerste geplaatste Spanjaard Rafael Nadal moest het in de halve finale opnemen tegen zijn vriend en landgenoot Carlos Moyá. Nadal wankelde, hij overleefde in de tweede tie-break van de wedstrijd vier matchpoints. In de derde en beslissende tie-break won hij met 7-1.

Michail Joezjny won gemakkelijker van Marin Čilić (die in de kwartfinale nog gewonnen had van Robin Haase), in 83 minuten was Joezjny verzekerd van een plaats in de eindstrijd.

Finale 
Michail Joezjny wist zijn vierde ATP-titel te winnen door in de finale de als eerste geplaatste Rafael Nadal te verslaan met 6-0 en 6-1.

De eerste set ging naar de Rus in 24 minuten, hij wist driemaal een break te forceren.

In de tweede set wist Nadal zijn eerste servicegame (1-1) te pakken, maar wist hier later geen vervolg aan te geven. Bij een 4-1 stand in de tweede set liet Nadal zich behandelen, hij leek niet hersteld van de lange partij in de halve finale. Joezjny wist na 57 minuten een matchpoint te verzilveren.

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Chennai
ATP-toernooi van Pune